Ломас де Сан Исидро има више значења:

 Ломас де Сан Исидро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ломас де Сан Исидро (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику